Hutbach ist ein Gewässername:

 Hutbach (Gleitsbach), linker Zufluss des Gleitsbachs (zur Luhe) bei Oberhöll, Gemeinde Theisseil, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hutbach (Sendelbach), linker Zufluss des Sendelbachs (zur Baunach) bei Priegendorf, Stadt Baunach, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Hutgraben
 Hütbach